Ngao (în ) este un district (Amphoe) din provincia Lampang, Thailanda, cu o populație de 58.813 locuitori și o suprafață de 1.815,31 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 78 de sate (muban).

Amphoe în provincia Lampang